Louis Rolland peut désigner :

 Louis Francis (1900-1959) (pseudonyme de Louis Rolland), écrivain français ;
 Louis Rolland (1877-1956), juriste et homme politique français.